Aasee ist der Name folgender Gewässer:
 Aasee (Bocholt), See in Bocholt, Nordrhein-Westfalen
 Aasee (Ibbenbüren), See in Ibbenbüren, Nordrhein-Westfalen
 Aasee (Münster), See in Münster (Westfalen)

Siehe auch:
 Aabachsee